Großer Steinberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Großer Steinberg (Rothaargebirge) (624,0 m), im Rothaargebirge nahe Hallacker (Medebach), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Großer Steinberg (Kaufunger Wald) (541,8 m), im Kaufunger Wald nahe Nienhagen (Staufenberg), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Großer Steinberg (Solling) (492,5 m), im Solling bei Eschershausen (Uslar), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Großer Steinberg (Vorholz) (214 m), im Vorholz bei Grasdorf (Holle), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Großer Steinberg (Königsforst) (132,7 m), im Königsforst nahe Bensberg (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen